Die First Division 2001/02 war die 63. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. September 2001 und endete am 28. April 2002.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Drittplatzierte nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Achtplatzierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

2001
Fußballsaison 2001/02